Schlabitz oder Schläbitz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schlabitz (1854–1943), deutscher Porträt- und Genremaler
 Arwed Schlabitz (1841–1905), deutscher Landwirt und Politiker
 Norbert Schläbitz (* 1959), deutscher Musikpädagoge, Musikwissenschaftler, Medienphilosoph und Musiker